Amerikai Egyesült Államok
Bluff City (Alaszka)
Bluff City (Arkansas)
Bluff City (Fayette megye, Illinois)
Bluff City (Schuyler megye, Illinois)
Bluff City (Kansas)
Bluff City (Tennessee)